La Laja – comune del Panama
 Río de la Laja – fiume del Cile